Rossbachgraben und Roßbachgraben sind geographische Namen:

Gewässer:
 Roßbachgraben (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl nach Großenried, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern

Täler:
 Rossbachgraben, Tal des Rossbach (Lavant), linker Zufluss der Lavant vor Sankt Peter im Lavanttal, Markt Reichenfels, Bezirk Wolfsberg, Kärnten, entlang der Landesgrenze zur Gemeinde Amering, Bezirk Murtal, Steiermark
 Rossbachgraben, Tal des Rossbach (Gaalbach), rechter Zufluss des Gaalbachs (zum Ingeringbach, zur Mur) bei Gaalgraben (Gemeinde Gaal), Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch:
 Roßbach
 Roßgraben